HTML har flere betydninger:
 HTML – Hypertext Markup Language er et opmærkningssprog
 HTML-farver – web-sikre farver
 HTML-redigeringsværktøj – et software-program til oprettelse og redigering af hjemmesider